«Better Man» — песня американской кантри-группы Little Big Town, вышедшая 20 октября 2016 года в качестве первого сингла с их восьмого студийного альбома The Breaker (2017). Автором песни выступила Тейлор Свифт.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Country Universe, Taste of Country.

«Better Man» дебютировал на позиции № 41 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Hot Country Songs, через неделю поднявшись на № 20. На третью неделю тираж прибавил ещё 47,000 копий и он подлнялся на № 6. 11 февраля 2016 года сингл достиг первого места в Hot Country Songs, став третьим чарттоппером для группы.
К маю 2017 года тираж составил 624,000 копий в США.

Награды и номинации

Музыкальное видео 
Режиссёром выступил Becky Fluke и Reid Long, а премьера состоялась 1 ноября 2016 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Better Man (Taylor’s Version) 

6 августа 2021 года Свифт объявила, что перезаписанная версия «Better Man» под названием «Better Man (Taylor’s Version)» будет включена в качестве 22-го трека в её второй перезаписанный альбом с таким же названием, который выйдет 19 ноября 2021 года на Republic Records.
Свифт опубликовала официальный трек-лист альбома 6 августа 2021 года. Сократив на неделю сроки, Свифт выпустила сингл 12 ноября  2021 года. Перезапись продюсировали Свифт и Аарон Десснер. Аранжировка Брюса Десснера с гавайской гитарой и London Contemporary Orchestra.

Чарты

Примечания

Ссылки 
  (более 30 млн просмотров)

Кантри-баллады
Песни 2016 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни, написанные Тейлор Свифт